

Codici 
 BTV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Burlington International, Burlington (Vermont), Stati Uniti
 btv – codice ISO 639-3 della lingua bateri

Media 
 bTV – emittente televisiva bulgara
 betevé – emittente televisiva spagnola